Binswangen (Beieren), plaats in Beieren
Binswangen (Erlenbach), stadsdeel van Erlenbach